Mims steht für:

 Mims, ein Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Florida

Mims ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Mims (Rapper) (Sean Mims; * 1981), US-amerikanischer Rapper
 Denzel Mims (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Donna Mae Mims (1927–2009), US-amerikanische Rennfahrerin
 Holly Mims (1927–1970), US-amerikanischer Boxer

Sonstiges:
 Mims Spur, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Mimms